Boris Vukčević (Eszék, Jugoszlávia, 1990. március 16. –) német labdarúgó-középpályás.

További információk 
Boris Vukčević adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1990-ben született személyek
Eszékiek
Német labdarúgók
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek